McLene ist der Familienname folgender Personen:

 James McLene (1730–1806), US-amerikanischer Politiker
 Jeremiah McLene (1767–1837), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 McLean
 McLin